Али Исаев:
 Исаев, Али (1893—1975) — колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Исаев, Али Исаевич (род. 1983) — азербайджанский борец.
 Исаев, Али Холадаевич (1913—2005) — советский легкоатлет, тренер.